Amorini bezeichnet:
 alternativ Cavatappi

Amorini ist der Familienname von
 Paolo Amorini (* 1937), italienischer Ruderer